Blum est un patronyme germanique. Il existe aussi sous ses variantes  ou Bluem.

Étymologie 
Blum (yiddish : בלום blum) correspond à l'allemand standard Blume (vieux haut allemand : bluomo, bluoma) signifiant « fleur ». De nombreux noms de familles sont formés à partir de Blum(e), notamment Blumenfeld (« champ de fleurs ») ou Blumenstein (« rocher fleuri »).

Patronyme 

 Alain Blum (1958-), historien et démographe français ;
 Alexis Blum (19??-), rabbin français ;
 Ana Cecilia Blum (1972-), journaliste, poétesse et romancière équatorienne ; 
  (1966-), informaticien américain ;
  (1954-), CEO de Burger King ;
 Bernard Blum (1938-2014), scientifique agronome et dirigeant d'entreprise français ;
 Bruno Blum (1960-), auteur-compositeur français ; 
 Christian Blum (1987-), athlète allemand ; 
 Deborah Blum (1954-), professeur, écrivaine, journaliste et blogueuse américaine ; 
 Dorothy Blum (1924-1980), informaticienne et cryptanalyste américaine ;
 Eberhard Blum (1919-2003), président du Service fédéral de renseignement ; 
 Edwin Blum (1906-1995), scénariste américain ; 
 Eric Ray-Blum (1986-), joueur de hockey sur glace helvético-japonais ; 
 Ernest Blum (1836-1907), auteur dramatique et journaliste français ;
 Étienne-Émile Baulieu né Étienne Blum (1926-), professeur honoraire au Collège de France, président de l'Académie des sciences française ; 
 Ève Line Blum-Cherchevsky (1932-2019), essayiste et historienne française de la Shoah; 
 Félix Blum (1847-1925), rabbin français ; 
 Fernand Blum (1885-1965), homme politique belge ;
 Frédéric Blum (1959), directeur de production et réalisateur français ;
 Geoff Blum (1973-), joueur de baseball américain ; 
  (1946-), militaire américain, général de la United States National Guard ;
 Hans Blum (1841-1910), avocat, écrivain, député et fabricant de cigarettes allemand ; 
 Heinrich Blum (1884–1942), architecte tchèque ;
 Irving Blum (1930-), galeriste américain ;
 Jacques Blum (1950-), mathématicien et professeur d’université français ; 
 Jason Blum (1969-), producteur de cinéma américain de films d'horreur de série B ; 
 Jeanne Blum (1899-1982), épouse de Léon Blum ; 
 John Morton Blum (1921-2011), homme politique et écrivain américain ;
 Jonathon Blum (1989-), joueur de hockey sur glace ;
 Josef Blum (1898-1956), joueur de football autrichien ; 
 Kurt Blum (1922-2005), photographe suisse ;
 László Borsody né László Blum (?-1941), militaire et maître d'arme hongrois ;
 Lenore Blum (1942-), mathématicienne américaine ; 
 Léon Blum (1872-1950), homme politique français ; 
 Léon Blum (médecin) (1878-1930), médecin néphrologue, promoteur de l'insulinothérapie en France, fils du rabbin Félix Blum , père d'Étienne-Émile Baulieu, de Suzanne de Brunhoff, grand-père de Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale  ;
 Manuel Blum (1938-), informaticien américain ;
 Mark Blum (1950-2020), acteur américain ;
 Michael Blum (1966-), artiste franco-allemand ;
 Norbert Blüm (1935-2020), homme politique allemand ;
 Norma Blum (1939-), actrice, présentatrice et écrivaine brésilienne ;
 Peter Henryk Blum (1964-), peintre allemand ;
 Peter Joseph Blum (1808-1884), prélat allemand ; 
 Oscar Blum, maître d'échecs franco-lituanien ;
 Pierre Blum (1904-2002), joueur de dames français ; 
 René Blum (1878-1942), journaliste et critique d'art français, fondateur de l'opéra de Monte-Carlo ; 
  ; 
 Roland Blum (1945-), homme politique français ;
 Robert Frederick Blum (1857-1903), peintre américain ; 
 Rutger von Blum ou Roger de Flor (~1266-1305), chevalier allemand ; 
 Sophie Blum-Lazarus (1867-1944), peintre française ;
 Suzanne Blum (1898-1994), avocate et femme de lettres française ;
 Vladimir Blum (1877-1941), critique dramatique russe ; 
 Wilfried Maria Blum (1953-), céramiste allemand ; 
 William Blum (1933-2018), écrivain américain ;

personnage fictif
 Rosalie Blum, personnage de la bande dessinée éponyme de Camille Jourdy.

Toponyme 

 Blum, une ville américaine, au Texas ;
 Kfar Blum, un kibboutz en Israël.

Titre 

 Rosalie Blum, une série d'albums de bande dessinée, écrite et dessinée par Camille Jourdy ;
 Rosalie Blum, une comédie française écrite et réalisée par Julien Rappeneau, sortie en 2015.

Autres 
 Julius Blum GmbH, ne entreprise autrichienne
 Blum Blum Shub, un algorithme de cryptologie
 Accord Blum-Byrnes, un accord franco-américain
 Athénée communal Fernand Blum, un établissement scolaire
 Place Léon-Blum, une voie publique du  de Paris
 Blumhouse Productions, une société de production audiovisuelle américaine

Patronyme juif